est la formule brute de plusieurs isomères.
 Ose acide
 acide saccharique ou acide glucarique, numéro CAS